Ботень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Ботень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ботень.
 Ботень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Концешть.
 Ботень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Сінешть.
 Ботень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мочу.